Mit Ali-Pascha-Moschee werden folgende Moscheen bezeichnet:

 die Semiz-Ali-Pascha-Moschee in Babaeski, Türkei
 die Ali-Pascha-Moschee (Diyarbakır) in der Türkei
 die Ali-Pascha-Moschee in Eyüp, Türkei
 die Atik-Ali-Pascha-Moschee in Istanbul, Türkei
 die Hekimoğlu-Ali-Pascha-Moschee in Istanbul, Türkei
 die Kılıç-Ali-Pascha-Moschee in Istanbul, Türkei
 die Ali-Pascha-Moschee (Ohrid) in Mazedonien
 die Ali-Pascha-Moschee (Sarajevo) in Bosnien und Herzegowina
 die Ali-Pascha-Moschee (Tokat) in der Türkei